Onderdistrict in Indonesië
 Manggis (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Karangasem in de provincie Bali
Plaats in Indonesië
 Manggis (Leksono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Manggis (Mojosongo), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Manggis (Sirampog), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Manggis (Tulis), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Manggis (Serbajadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Manggis (Panggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
Anders
 Mangistan (ook Manggis), een soort uit de plantenfamilie Guttiferae